Boreas steht für:

 Boreas, den Gott des Nordwindes in der griechischen Mythologie
 Boreas (Nunatak), ein Nunatak in der Antarktis
 (1916) Boreas, ein Asteroid
 HMS Boreas (H77), einen Zerstörer der Royal Navy im Zweiten Weltkrieg
 D-AGAT „Boreas“, ein Flugboot vom Typ Dornier-Wal
 SC Borea Dresden, ein Dresdener Sportverein
 Boreas (Verlag), ehemaliger estnischer Verlag
 Riepenburger Mühle, eine Windmühle im Hamburger Stadtteil Kirchwerder
 Theophilos Boreas (1873–1953), griechischer Philosoph, Positivist
 den Namen mehrerer wissenschaftlicher Fachzeitschriften:
 Boreas. An International Journal of Quaternary Research. 1972 ff., 
 Boreas. Münstersche Beiträge zur Archäologie. 1978 ff.,  (archäologische Fachzeitschrift)
 Boreas. Uppsala Studies in Ancient Mediterranean and Near Eastern Civilization. 1970 ff.,  (altertumswissenschaftliche Fachzeitschrift)

Siehe auch:
 Borea
 Boreas Peak